Jaipur – città dell'India, capoluogo del distretto di Jaipur e della divisione di Jaipur
 Jaipur – stato principesco del subcontinente indiano del passato
 Jaipur – gioco da tavolo